Дворцо́вый прое́зд — название улиц в различных населённых пунктах России:

 Дворцовый проезд — улица в Королёве.
 В Москве:
 Дворцовый проезд — улица в районе Вешняки.
 Дворцовый проезд — до 1922 года название Зубовского проезда.
 Дворцовый проезд — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Дворцовая аллея
 Дворцовая набережная
 Дворцовая площадь (значения)
 Дворцовая улица
 Дворцовый мост (значения)
 Дворцовый проспект